ZAZ (celým jménem Zucker, Abrahams, and Zucker) je komediální trio složené z Jima Abrahamse (* 1944), Davida Zuckera (* 1947) a Jerryho Zuckera (* 1950), které se zaměřuje na komediální tvorbu, zejména na žánry grotesky a parodie.

Biografie 
Toto trio se v podstatě znalo již od dětských let.  Vyrůstali a chodili na stejnou školu a poté, co spolu absolvovali vysokou školu University of Wisconsin-Madison, založili divadelní trio Kentucky Fried Theater (jméno je zmíněné v jejich prvním filmu The Kentucky Fried Movie). 

Poté, co natočili Připoutejte se, prosím!, se ustálili jako trio, které se nejvíc zaměřuje na prvky parodie, satiry a proboření čtvrté stěny (symbolické pojmenování).

Mezi další tvorbu patří například Bláznivá střela či Žhavé výstřely (pouze Abrahams).

Ocenění 
1980: Připoutejte se, prosím! (WGA Award for Best Adapted Screenplay)

Externí odkazy 
 
 
 

Parodisté 
Američtí Židé
Židovští režiséři